dans la province d'Alava dans la Communauté autonome du Pays basque en Espagne
Ametzaga, un village faisant partie de la municipalité de Zuia ;
Ametzaga, un village faisant partie de la municipalité de Asparrena ;

dans la province de Biscaye, dans la même Communauté autonome du Pays basque 
 Ametzaga, un quartier de la ville de Meñaka.